Водяное () — село, входит в Знаменский городской совет Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 280 человек. Почтовый индекс — 27413. Телефонный код — 5233. Код КОАТУУ — 3510645301.

Местный совет 
27410, Кіровоградська обл., Знам'янська міськрада, смт. Знам'янка Друга, вул. Леніна, 51

Ссылки 
 Водяное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Знаменского городского совета